Lista över snookerspelarnas rankingtitlar är en lista med snookerspelare sorterad efter antal vunna rankingtitlar. Den innefattar både "normala" turneringar med full rankingpoäng och turneringar med mindre rankingpoäng. 

För närvarande, 2017, spelas inga mindre rankingturneringar. Tidigare mindre rankingturneringar är Players Tour Championship, Masterskvalet 1992 och Strachan Challenge i tre tävlingar under säsongen 1992/1993.

Rankingtitlar
Senast uppdaterad: 3 maj 2017 efter VM i snooker 2017.

Snooker
Snookerspelare
Snookerns världsranking